Ди́митра/Деме́тра (), короткая форма имени Димитри́я/Деме́трия (); полная форма имени Де́ми () — женская форма греческого имени Дими́триос ().

Известные носители 
 Деметра — древнегреческая богиня плодородия, аналог древнеримской Цереры.
 Димитра Киевская (1810—1878) — болгарская монахиня.
 Галани, Димитра (род. 1952) — греческая эстрадная певица.
 Деми (наст. имя Димитра Пападея; род. 1991) — греческая певица, представительница Греции на «Евровидении-2017».
 Деми Мур (Деметрия Джин Хармон) — американская актриса.
 Деми Ловато (Деметрия Девон Ловато; род. 1992) — американская актриса и певица, автор песен.

Астрономия 
 Деметра — греческое название карликовой планеты Цереры.
 Лиситея (ранее Деметра) — спутник Юпитера.
 (1108) Деметра — астероид.

География 
 Димитра — деревня в греческом номе Аркадии.
 Димитра — деревня в греческом номе Гревене.
 Димитра — деревня в греческом номе Элиде.
 Димитра — деревня в греческом номе Ларисе.
 Димитра — деревня в греческом номе Сере.

Прочее 
 Закон Деметры — набор правил для программного обеспечения.
 Demeter Fragrance Library — американская парфюмерная компания.

См. также 
 Деми
 Дмитрий
 Деметрий
 Димитр